Mihály György (1951) fizikus
 Mihály György (1951) filmproducer